Výraz dějiny filosofie má více významů:
 Dějiny filosofie – historiografie filozofie
 Dějiny filosofie (učebnice) – sovětská třísvazková učebnice dějin filozofie
  – kniha Fredericka Coplestona
  – kniha Bertranda Russella